Schillerwiese  steht für
Schillerwiese (Göttingen)
Schillerwiese (Regensburg)